Карл Рак (; род. , , штат Коннектикут) — американский антиковед, профессор кафедры антиковедения Бостонского университета.

Биография 
В 1955 году получил бакалавра гуманитарных наук по классической филологии и психологии в Йельском университете, в 1959 году магистра гуманитарных наук по классической филологии в Мичиганском университете и в 1965 году доктора философии по классической филологии в Гарвардском университете.

Занимался исследованиями в области греческой драмы, культа Диониса, древнегреческих мистерий, митраизма, зороастризма, шаманизма в Месоамерике и др.

Жил в однополом браке с , который также был его соавтором.

Теория энтеогенов 

Карл Рак в своих работах выдвинул теорию энтеогенов, где показал, что возникновение мифологии и религии во многом обязано воздействием на психику человека определённых растений, которые вызывают изменения восприятия и сознания, что нашло отражение в шаманских практиках, западных мистериях, в современной религии.

Научные труды 

Entheogens, Myth, and Human Consciousness, with Mark Alwin Hoffman (2013, )
The Effluents of Deity: Alchemy and Psychoactive Sacraments in Medieval and Renaissance Art, with Mark Alwin Hoffman (2012, )
Mushrooms, Myth and Mithras: The Drug Cult that Civilized Europe, with Mark Alwin Hoffman and Jose Alfredo Gonzalez Celdran (2009, )
The Hidden World: Survival of Pagan Shamanic Themes in European Fairytales, with , José Alfredo González Celdrán and Mark Alwin Hoffman (2007, )
Sacred Mushrooms of the Goddess: Secrets of Eleusis (2006, )
The Apples of Apollo: Pagan and Christian Mysteries of the Eucharist, with  and  (2000, )
Intensive Latin: First Year and Review (1997)
The World of Classical Myth: Gods and Goddesses, Heroines and Heroes, with Blaise Daniel Staples (1994, )
Persephone's Quest: Entheogens and the Origins of Religion, with R. Gordon Wasson, Stella Kramrisch and  (1988) 
Latin: A Concise Structural Course (1987)
Ancient Greek: A New Approach (1972, 2nd ed. 1979)
The Road to Eleusis: Unveiling the Secret of the Mysteries, with R. Gordon Wasson, Albert Hofmann and Blaise Daniel Staples (1978, )
Pindar: Selected Odes (1967)
The List of Victors in Comedy at the Dionysia (1967)

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Исследователи психоделиков
Антиковеды США